Denumirea de Strelți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Strelți, un sat în comuna Brezovo, regiunea Plovdiv;
 Strelți, un sat în comuna Kotel, regiunea Sliven.

Vezi și
 Streliți